Gérard Saumade (1926-2012), économiste et homme politique français
 Claude Saumade (1934-2005), manadier français
 Frédéric Saumade, ethnologue français